Helen Moody ha battuto in finale Helen Jacobs 6–2 6–1.

Teste di serie
 Helen Moody (campionessa)
 Phoebe Holcroft Watson (quarti di finale)
 Simonne Mathieu (quarti di finale)
 Cilly Aussem (semifinali)
 Elizabeth Ryan (quarti di finale)
 Lilí de Álvarez (semifinali)
 Helen Jacobs (finalista)
 Eileen Bennett (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1930